Bernard Ilbert, né le  à Fort-de-l'Eau, aujourd'hui connu comme Bordj el Kiffan, en Algérie, est un footballeur français.

Biographie 
Ilbert reste fidèle au Stade Malherbe Caen durant les onze saisons de sa carrière de footballeur (de 1971 à 1982), qui le voit participer d'abord comme attaquant puis au poste de défenseur latéral à près de cent matchs de deuxième division du championnat de France, et au moins autant en troisième division.

Parcours

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du SM Caen
Naissance à Bordj El Kiffan
Naissance en novembre 1953